

Musica 
 Ars cantus mensurabilis – trattato musicale scritto da Francone da Colonia 
 Cantus catholici – testo con canti cattolici latini e slovacchi, nuovi e antichi compilato a Levoča nel 1655 da Benedikt Sőlőši
 Cantus Cölln – gruppo vocale tedesco che esegue musica barocca
 Cantus firmus – preesistente melodia costituente la base di una composizione polifonica musicale
 In Cantus – album discografico del cantautore italiano Roberto Vecchioni

Altro 
 Ars Cantus – associazione culturale musicale senza scopo di lucro di Varese
 Altissimi cantus – motu proprio di papa Paolo VI in occasione dei festeggiamenti per il settimo centenario della di Dante Alighieri 
 Cantus Circaeus – opera filosofica in latino di Giordano Bruno